Un puzle o puzzle puede referirse a:

 Un rompecabezas, un juego en el que hay que armar una figura.
 Un crucigrama o juego de palabras cruzadas.
 Un  puzle compacto es un autodefinido o crucigrama compacto.
 Un acertijo lógico, especie de adivinanza.
 Un juego de estrategia e ingenio, como el Sudoku o el Cubo de Rubik.
 Puzzle, enemigo del Punisher.
 Videojuego de puzle es un género de videojuegos de ingenio como Tetris o Buscaminas.

 Puzzle, personaje de Saw.

 Puzzle, película estadounidense del año 2018.

 Puzle (en inglés Jigsaw), técnica didáctica para enseñanza.

Puzzle, el segundo álbum de la banda Amiina.

Puzzle, álbum de la banda Biffy Clyro.

Puzzle, discográfica de Billy Currie.